Engelbert hace referencia a:
Engelbert Dollfuss, estadista austríaco;
Engelbert Humperdinck, compositor de ópera alemán;
Engelbert Humperdinck, cantante de música pop;
 Engelbert un barrio de la ciudad neerlandesa de Groninga.